Клема може да се отнася за:

 Клема – устройство за завиване и закачане на въже в корабоплаването
 Клема – приспособление в електротехниката за свързване на проводници
 Клема – метално приспособление в алпинизма, за заклинване в скални цепнатини